Tikkanen est un patronyme porté notamment par :

 Aino-Maija Tikkanen (1927-2014), actrice finlandaise ;
 Esa Tikkanen (né en 1965), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Hans Tikkanen (né en 1985), joueur d'échecs suédois ;
 Harri Tikkanen (né en 1981), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Henrik Tikkanen (1924-1984), journaliste, dessinateur, et écrivain finlandais de langue suédoise ;
 Märta Tikkanen (née en 1935), écrivain finlandaise de langue suédoise.